

Muziek 
 Little Sister (Elvis Presley), een nummer van Elvis Presley, later gecoverd door onder andere Ry Cooder en Robert Plant
 Little sister (September), een nummer van September
 Little Sister (Queens of the Stone Age), een nummer van Queens of the Stone Age
 Little Sister (Sly and the Family Stone), de achtergrondzangers van Sly and the Family Stone

Film 
 Little Sister (film uit 1911), een film uit 1911
 Little Sister (film uit 1914), een film uit 1914
 Little Sister (film uit 1921), een film uit 1921
 Little Sister (film uit 1992), een film uit 1992
 Little Sister (film uit 2010), een film uit 2010
 Little Sister (film uit 2016), een film uit 2016
 Zusje (film), een Nederlandse film die in het buitenland uitgebracht is onder de naam "Little Sister"